Данило Адамець ( 1906 —  11 травня 1956) — радянський зоотехнік і партійний діяч.
 Йозеф Адамець — словацький футболіст і тренер.
 Януш Адамець (;  30 квітня 1962) — польський хокеїст.